Gandalf est un personnage créé par J. R. R. Tolkien, qui apparaît notamment dans les romans Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux.
 Gandalf est un nain de la mythologie nordique cité dans la Völuspá.
 Gandalf Alfgeirsson est un roi du Vidulmark, contemporain de Halfdan le Noir, qui apparaît dans l'Heimskringla de Snorri Sturluson.
 Gandalf-le-Fou est un personnage de la série de bande dessinée Thorgal.
 Gandalf Airlines est une ancienne compagnie aérienne italienne.
 Gandalf est un groupe de rock psychédélique américain des années 1960.
 Gandalf est un groupe de death metal mélodique finlandais des années 1990-2000.
 Gandalf est un musicien new age autrichien.

Paronyme 
 Friedrich Gundolf

simple:Middle-earth characters#Gandalf